СВ-шоу — телевизионная развлекательная передача, впервые шла на канале «1+1» (Украина), а также на каналах «РТР», «ТВ-6», «СТС» и «Муз-ТВ» (Россия). Выходила в эфир с 4 ноября 1997 по 4 мая 2002 года.

Ведущий — Андрей Данилко в образе Верки Сердючки, соведущая Геля (Радмила Щёголева) (почти не разговаривает).

Смысл передачи — разговор приглашённой «звезды» с ведущим на сцене, стилизированной под спальный вагон.
В начале гостями были исключительно звёзды украинского телевидения и шоу-бизнеса. Потом программа была переименована в «СВ-шоу 2000» и стали приглашать как украинских, так и российских знаменитостей. Мыкола Вересень был гостем в самом первом выпуске СВ-шоу. В числе приглашённых побывали Татьяна Овсиенко, Алексей Глызин, Людмила Гурченко, Олег Скрипка, Любовь Полищук, Михаил Пуговкин, Борис Моисеев, Илья Резник, Валерий Меладзе, Ирина Билык, Тамара Гвердцители, Илья Лагутенко, Таисия Повалий, Александр Розенбаум, Филипп Киркоров.

Ссылки 
 5 программ украинского ТВ, которых не хватает в России
 Самые знаковые программы 90-х: «СВ-шоу», «Альф», «Шоу Долгоносиков»
 Шоу? Где? Когда? Как в Украину пришла мода на телевизионные шоу
 
 Геля из «СВ-шоу»: После расставания с Данилко оказалась между жизнью и смертью

Телепередачи СТС
Передачи ТВ-6
Телепередачи телеканала «Россия-1»
Телепередачи 1+1
Телепередачи, запущенные в 1997 году
Телепередачи, закрытые в 2001 году
Ток-шоу
Верка Сердючка
Телепередачи Украины